Rivière-du-Loup–Témiscouata, une circonscription électorale provinciale du Québec (Canada);
 Rivière-du-Loup–Témiscouata, une ancienne circonscription électorale fédérale du Canada, situé au Québec.